Hermanas del Corazón Inmaculado de María puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos religiosos católicos femeninos:

 Hermanas del Corazón Inmaculado de África, congregación fundada por Gerald Grondin, en Nyegina (Tanzania), en 1952;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Baguio, congregación fundada por William Brasseur, en Baguio (Filipinas), en 1942;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Blon, congregación fundada por 	Leontine Le Begue Germiny, en Blon (Francia), en 1842;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Diego Suarez, congregación fundada por Jean Wolff, en Diego Suárez (Madagascar), en 1955;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Hong Kong, congregación fundada por James Edward Walsh, en Jiangmen (China), en 1934;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Porto Alegre, congregación fundada por Barbara Maix, en Viena (Austria), en 1843;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Los Ángeles, congregación fundada en Los Ángeles (Estados Unidos) en 1906;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María Madre de Cristo, congregación fundada por Charles Heerey, en Ihiala (Nigeria), en 1937;
 Hermanas del Corazón Inmaculado de María de Nagasaki, congregación fundada por Gennaro Hayasaka, Esumi Yasu y Oizumi Katsumi, en Nagasaki (Japón), en 1934.